Глобально-молодёжный корпус мира () — это благотворительная НПО, являющаяся дочерней организацией Фонда Глобального фестиваля мира, расположенная в Вашингтоне и в других городах США, а также действующая в разных странах мира, таких как Филиппины, Непал, Кения, Корея и т. д. Набор волонтёров ведётся через биржи труда и согласно их данным в проектах Корпуса было задействовано в общей сложности  человек. Корпус задействует молодёжь в различных благотворительных проектах и образовательных программах, включая обучающие тренинги по бизнесу.

В 2010 году Глобально-молодёжный корпус мира провёл конференцию совместно с Посольством США в Эфиопии для 70 человек, где присутствовал посол США в Африканском союзе. В том же году Корпус провёл благотворительный концерт на главном стадионе Непала с участием нескольких десятков тысяч человек.

См. также 
 Глобальный фестиваль мира

Примечания

Ссылки 
 Глобально-молодёжный корпус мира
 Глобально-молодёжный корпус мира-Филиппины
 Глобально-молодёжный корпус мира-Непал
 Глобально-молодёжный корпус мира-США

Организации Церкви объединения
Международные благотворительные организации
Благотворительные организации США
Международные молодёжные организации